Натуральне число 1105
 1105 рік до нашої ери
 1105 рік нашої ери